Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2021—2022 — 37-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Чемпіон кваліфікувався до Ліги чемпіонів 2022—2023.

Учасники

Турнірна таблиця

Результати матчів

Другий раунд 
У випадку нічийного рахунку за сумою матчів, в наступний раунд проходить команда, яка посіла вище місце в регулярному сезоні (позначено числом перед командою).

Сітка

Плей-оф 

| colspan="5"|3/7 травня 2022

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5"|11/15 травня 2022

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5"|18/22 травня 2022

|}

Матч за третє місце

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино з футболу 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2022
Сан-Марино
Сан-Марино
2021 у спорті Сан-Марино
2022 у спорті Сан-Марино